

Persone
 Beltramino Parravicini (... – 1350) – vescovo cattolico italiano
 Benjamin Solari Parravicini (1889-1974) – pittore, gallerista e astrologo argentino
 Giacomo Parravicini (1660-1729) –  pittore italiano
 Francesco Parravicini (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mariangela Parravicini (1986) – ex sciatrice freestyle italiana

Altro
 Bivacco Agostino Parravicini – bivacco italiano nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio
 Casa Parravicini – edificio storico di Milano
 Villa Parravicini – edificio storico di San Giorgio su Legnano, Città metropolitana di Milano